Meierott ist der Familienname von:

 Florian Meierott (* 1968), deutscher Komponist und Violinist
 Lenz Meierott (* 1942), deutscher Musikwissenschaftler und Botaniker